L'Enclusa és una muntanya de 644 metres que es troba al municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic (referència 252151001).

Referències 

Muntanyes de Tortosa